

Cinema 
 No problem – film del 2008 diretto da Vincenzo Salemme

Musica 
 No Problem – album di Chet Baker del 1979
 No Problem – album di Sonny Rollins del 1981
 No Problem – singolo di Lil Scrappy del 2004, dall'album The King of Crunk & BME Recordings Present: Trillville & Lil Scrappy
 No Problem – album dei Microphones Killarz del 2005
 No Problem – singolo di Chance the Rapper del 2016